Natriumborat ist der unvollständige Name mehrerer chemischer Verbindungen.

 Natriumtetraborat
 Natriummetaborat
 Natriumpentaborat
 Natriumoctaborat